Zufferey est un patronyme d'origine suisse porté notamment par :

 Céline Zufferey (1991-), écrivaine suisse ;
 Christine Zufferey (1971-), auteur-compositrice-interprète suisse ;
 Daniel Zufferey (1969-2005), journaliste et écrivain valaisan ;
 Gabriel Zufferey (né en 1984), pianiste suisse de jazz ;
 Jean-Gabriel Zufferey (1944-1992), écrivain et journaliste vaudois ;
 Pierre Zufferey, (1969-), artiste peintre valaisan.

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse